Mutus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südwestlich des Kraters Hagecius und nördlich von Manzinus.
Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere bis auf Nebenkrater weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem mallorkanischen Astronom und Mathematiker Vicente Mut y Armengol offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Mutus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)